Мехи:

 Мехи́ — устройство для нагнетания воздуха куда-либо.
 Мехи — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Ме́хи (род. 1979) — венесуэльский футболист.

См. также 
 Меха (значения)
 Мех (значения)